Miami FC – amerykański klub piłkarski działający pod tą nazwą w latach 2006–2010, następnie przemianowany na Fort Lauderdale Strikers
 Miami FC – amerykański klub piłkarski założony w 2015 roku